

Carriera 
Ha giocato nella seconda divisione francese con ,  e .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 agosto 2021.

Altri progetti

Collegamenti esterni